Баймаклия — название населенных пунктов в Молдавии:
 Баймаклия — село в Кантемирском районе.
 Баймаклия — село в Каушанском районе.